Znane osoby o nazwisku Bartoszewski:
 Karol Bartoszewski – notariusz, burmistrz Jarosławia, poseł
 Konrad Bartoszewski – dowódca oddziału partyzanckiego działającego pod Józefowem podczas II wojny światowej
 Władysław Bartoszewski – polski polityk, działacz społeczny, historyk, dziennikarz, pisarz, były minister spraw zagranicznych
 Władysław Teofil Bartoszewski – polski historyk i polityk